Пётр Тата́ринов: Татаринов, Пётр (1690—?) — штурман, капитан, исследователь Тихого Океана, участник Камчатских и Курильских экспедиций 1713—1721 годов вместе с капитаном Иваном Козыревским, являлся прототипом капитана Татаринова в романе «Два капитана», в котором считается первооткрывателем Новой Земли.
 Татаринов, Пётр Петрович (1793—1858) — чиновник министерства народного просвещения, литератор.

Примечания